Йо́сиповка — название населённых пунктов на Украине:

Винницкая область
 Йосиповка — село в Казатинском районе.
 Йосиповка — село в Черневецком районе.
Волынская область
 Йосиповка — до 1989 г. название села Яромель в Киверцовском районе.
Йосиповка — до 1991 г. название села Городок в Луцком районе.
Днепропетровская область
 Йосиповка — село в Магдалиновском районе.
Житомирская область
 Йосиповка — село в Барановском районе.
 Йосиповка — село в Брусиловском районе.
 Йосиповка — село в Емильчинском районе.
 Йосиповка — село в Малинском районе.
 Йосиповка — село в Ружинском районе.
 Йосиповка — село в Чудновском районе.
Ивано-Франковская область
 Йосиповка — село в Рогатинском районе.
Киевская область
 Йосиповка — село в Белоцерковском районе.
Кировоградская область
 Йосиповка — село в Благовещенском районе.
 Йосиповка — село в Новомиргородском районе.
 Йосиповка — село в Ольшанском районе.
 Йосиповка — село в Петровском районе.
Львовская область
 Йосиповка — село в Золочевском районе.
 Йосиповка — село в Червоноградском районе.
Николаевская область
 Йосиповка — село в Врадиевском районе.
Одесская область
 Йосиповка — село в Захарьевском районе.
 Йосиповка — село в Овидиопольском районе.
 Йосиповка — село в Савранском районе.
 Йосиповка — село в Ширяевском районе.
Полтавская область
 Йосиповка — село в Козельщинском районе.
Ровненская область
 Йосиповка — село в Здолбуновском районе.
Тернопольская область
 Йосиповка — село в Зборовском районе.
 Йосиповка — село в Козовском районе.
 Йосиповка — село в Тернопольском районе.
Хмельницкая область
 Йосиповка — село в Староконстантиновском районе.
 Йосиповка — село в Старосинявском районе.
 Йосиповка — село в Чемеровецком районе.
Черновицкая область
 Йосиповка — село в Заставновском районе.

См. также 
 Осиповка